Roales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Roales (ort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Roales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar